José Muñoz puede referirse a:

 José Muñoz (1942–), historietista e ilustrador argentino;
 José María Muñoz (1924-1992) “el gordo”, locutor y periodista argentino;
 José Muñoz Calvo (1978–), guitarrista y segundo vocalista del grupo español "Estopa";
 José Muñoz Molleda (1905–1988), compositor español;
 José Muñoz Maldonado (1807–1875), periodista, historiador, jurista y político español;
 José Ignacio Muñoz (1950-) exfutbolista colombiano;
 José L. Muñoz Muñoz (1987–), futbolista chileno;
 José Manuel Muñoz Castaño (1981-), futbolista español;
 José Carlos Muñoz (1994-) futbolista colombiano;
 José Muñoz Román (1903–1968), empresario y autor teatral de la postguerra española.
 José Muñoz (1967–), fotógrafo y profesor de la Universidad de Málaga, España;
 José Muñoz Riquelme (1993-) futbolista panameño;